Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du 8 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Larisa Savchenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Birmingham
Sport en Angleterre en 1987
Tennis en juin 1987